Platanákia kan syfta på följande platser:

Grekland 

 Platanákia (ort i Grekland, Nomós Serrón), Mellersta Makedonien, 
 Platanákia (ort i Grekland, Nomós Pierías), Mellersta Makedonien, 

Robotskapade Greklandförgreningar